Termin XMT ima više značenja.

 8-Hidroksifuranokumarin 8-O-metiltransferaza, enzim
 7-Metilksantozin sintaza, enzyim
 Cray XMT, računar